Ascer eller Asser kan syfta på:

 Asser (munk) – en walesisk munk och biskop av Sherbourne
 Ascer (ärkebiskop) –  biskop i Lunds stift död 1137
 Ascer (biskop i Växjö) – biskop i Växjö stift från 1261 död 1287

Se även
 Asker
 Assar